Ксениллы () — род коллембол из семейства Hypogastruridae.

Распространение 
Встречаются повсеместно во всех зоогеографических областях. Европа — около 20 видов, Северная Америка — 15, Южная Америка — 25, Африка — около 20, Австралия и Новая Зеландия — 17.

Описание 
Мелкие шестиногие ногохвостки с короткой прыгательной вилкой снизу на четвёртом сегменте брюшка (иногда вилка редуцирована). Длина около 1 мм. Окраска от сине-фиолетовой до чёрной. От близких видов отличаются следующими признаками: формула глазков 5+5 (реже 4+4); зацепка с 3+3 или 2+2 зубцами; 4-й членик усика с 4 апикальными сенсиллами (реже 5-6); ротовой аппарат грызущий, мандибулы апикально с несколькими зубцами;  отсутствует; на шестом сегменте брюшка есть анальные шипы. Между основанием усика и глазным пятном постантеннальный орган (ПАО) отсутствует.

Классификация 
Около 100 видов.

 Xenylla abichiana Winter, 1963
 Xenylla acauda Gisin, 1947
 Xenylla alba Folsom, 1932
 Xenylla aristides Fernando, 1959
 Xenylla atrata (Salmon, 1944)
 Xenylla auka Christiansen & Bellinger, 1992
 Xenylla australiensis da Gama, 1974
 Xenylla babenkoi Stebaeva & Potapov in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Xenylla badakhshanica Yosii, 1966
 Xenylla bellingeri da Gama, 1969
 Xenylla betulae Fjellberg, 1985
 Xenylla bismarckensis da Gama, 1969
 Xenylla boerneri Axelson, 1905
 Xenylla brasiliensis da Gama, 1978
 Xenylla brevicauda Tullberg, 1869
 Xenylla brevisimilis Stach, 1949
 Xenylla brevispina Kinoshita, 1916
 Xenylla californica da Gama, 1976
 Xenylla canadensis Hammer, 1953
 Xenylla capensis Weiner & Najt, 1991
 Xenylla capitata Thibaud & Massoud, 1980
 Xenylla carolinensis Wray, 1946
 Xenylla cassagnaui da Gama, 1983
 Xenylla caudata Jordana, 1993
 Xenylla cavarai Caroli, 1914
 Xenylla cavernarum Jackson, 1927
 Xenylla christianseni da Gama, 1974
 Xenylla claggi Wise, 1970
 Xenylla collis Bacon, 1914
 Xenylla constricta von Olfers, 1907
 Xenylla continentalis Stebaeva & Potapov in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Xenylla convexopyga Lee, Park & Park, 2005
 Xenylla corticalis Börner, 1901
 Xenylla deharvengi da Gama, 1983
 Xenylla dotata Lee, Park & Park, 2005
 Xenylla duchesnea Wray, 1958
 Xenylla fernandesi da Gama, 1974
 Xenylla franzi Steiner, 1955
 Xenylla gamae Cardoso, 1967
 Xenylla gisini Cardoso, 1968
 Xenylla gomerensis Fjellberg, 1992
 Xenylla granulosa da Gama, 1966
 Xenylla greensladeae da Gama, 1974
 Xenylla grisea Axelson, 1900
 Xenylla hadialii Baijal, 1955
 Xenylla hawaiiensis da Gama, 1969
 Xenylla helena Scott, 1937
 Xenylla hexagona Fjellberg, 1992
 Xenylla hodori Neves & Mendonça, 2017
 Xenylla humicola (Fabricius, 1780)
 Xenylla inermis Olfers, 1907
 Xenylla jamaicensis da Gama, 1969
 Xenylla jocquei Andrè, 1988
 Xenylla kenyensis da Gama, 1969
 Xenylla kirgisica Martynova, 1976
 Xenylla laurisilvae Fjellberg, 1992
 Xenylla lawrencei da Gama, 1967
 Xenylla lesnei Denis, 1935
 Xenylla littoralis Womersley, 1933
 Xenylla longicauda Folsom, 1898
 Xenylla longispina Uzel, 1890
 Xenylla longistriata Lee, Park & Park, 2005
 Xenylla louisiana da Gama, 1976
 Xenylla malasica da Gama, 1969
 Xenylla malayana Salmon, 1951
 Xenylla manusiensis da Gama, 1967
 Xenylla marina Lee, Park & Park, 2005
 Xenylla maritima Tullberg, 1869
 Xenylla martynovae Dunger, 1983
 Xenylla mediterranea Gama, 1964
 Xenylla mongolica Martynova, 1975
 Xenylla mucronata Axelson, 1903
 Xenylla murphyi da Gama, 1969
 Xenylla myrmecophila Stebaeva & Potapov in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Xenylla neivai da Gama, 1966
 Xenylla nigeriana da Gama & Lasebikan, 1976
 Xenylla nirae da Gama & de Oliveira, 1994
 Xenylla nitida Tullberg, 1871
 Xenylla obscura Imms, 1912
 Xenylla occidentalis Womersley, 1933
 Xenylla octooculata Carpenter, 1928
 Xenylla orientalis Handschin, 1932
 Xenylla osetica Stebaeva & Potapov in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Xenylla pallescens (Scott, 1960)
 Xenylla paludis (Bacon, 1914)
 Xenylla piceeta Stebaeva & Potapov in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Xenylla portoricensis da Gama, 1976
 Xenylla proxima Denis, 1931
 Xenylla pseudobrevicauda Ritter, 1911
 Xenylla pseudomaritima James, 1933
 Xenylla pyrenaica Cassagnau, 1959
 Xenylla raynalae Najt, Thibaud & Weiner, 1990
 Xenylla reducta Prabhoo, 1971
 Xenylla rhodesiensis Womersley, 1926
 Xenylla saludoi Izarra, 1970
 Xenylla schillei Börner, 1903
 Xenylla simberloffi da Gama, 1974
 Xenylla similata Denis, 1948
 Xenylla sincta Baijal, 1956
 Xenylla spinosissima Najt & Rubio, 1978
 Xenylla stachi da Gama, 1966
 Xenylla stepposa Stebaeva, 1980
 Xenylla subacauda Stebaeva & Potapov in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Xenylla subbellingeri da Gama, 1976
 Xenylla subcavernarum da Gama, 1969
 Xenylla tadzhika Martynova, 1968
 Xenylla thailandensis da Gama, 1986
 Xenylla thiensis Deharveng & Najt in Tillier, 1988
 Xenylla trisubloba Stebaeva & Potapov in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Xenylla tullbergi Börner, 1903
 Xenylla uniseta da Gama, 1963
 Xenylla victoriana da Gama, 1979
 Xenylla vilhenaorum da Gama, 1966
 Xenylla villiersi Thibaud, 1963
 Xenylla welchi Folsom, 1916
 Xenylla westraliensis da Gama, 1974
 Xenylla wilsoni da Gama, 1974
 Xenylla womersleyi da Gama, 1974
 Xenylla xavieri da Gama, 1959
 Xenylla yosiiana da Gama, 1971
 Xenylla yucatana Mills in Pearse, 1938
 Xenylla zairensis Martynova, 1979
 Xenylla zavattari (Tarsia in Curia, 1939)

Примечания

Литература 
 Мартынова Е. Ф. 2. Отряд Collembola — Ногохвостки // Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока CCCP. Том I. Первичнобескрылые, равнокрылые, с неполным превращением. — , 1986. — С. 40—83. — 452 с.

Ссылки 
 
 
Гипогаструриды
Роды коллембол